

События 
 Консулы Марк Анний Вер и Гней Аррий Авгур.
 121—122 — Секретарь Адриана Светоний.
 Начало 120-х годов — Адриан отправился в Галлию, облегчил положение общин, затем в Германию, сделал смотр легионам.
Китай:
 Отбит набег восставшего вождя Сяньби Цинжицзяня.

Родились 
 26 апреля — Марк Аврелий, римский император, философ, представитель позднего стоицизма.

Скончались 
 Помпея Плотина — императрица-консорт Римской империи (98—117), жена императора Траяна.
 Цай Лунь — китайский сановник династии Хань, которому приписывается изобретение бумаги.
 Элевтерий и Антия — святые епископ иллирийский и его мать, убиты.

См. также